'The Cheetah Girls' puede referirse a:

 The Cheetah Girls (saga), saga de películas; 
 The Cheetah Girls (película), primera película de la saga; 
 The Cheetah Girls 2, segunda película de la saga; 
 The Cheetah Girls: One World, tercera película de la saga; o
 The Cheetah Girls (banda), el grupo musical.